Немецкий этап FIA WTCC 2010 — восьмой этап сезона 2010. Гоночный день проведён на Motorsport Arena Oschersleben рядом с немецким городом Ошерслебеном 5 сентября.

В шестой раз WTCC посещает Германию и приезжает на Motorsport Arena Oschersleben.

Победы на этапе разделили Ален Меню и Энди Приоль.

События уик-энда

Квалификация 
Одним из героев первого сегмента стал Тьягу Монтейру: сначала ему удалось показать довольно быстрые секунды, а затем его ошибка в одной из шикан вызвала продолжительный период красных флагов. Сам португалец завершил борьбу, вынужденный отдать свой SEAT в руки механиков (передняя правая подвеска была ощутима разворочена).

Лучшее время в укороченной сессии показал Роберт Хафф. Быстрейшим из частников стал Стефано Д'Асте, показавший 13-е время.

Второй сегмент получился и того короче — весь пелотон выехал на трассу сразу же, как погасли красные огни на выезде с пит-лейна — синоптики обещали скорый дождь. Наиболее быстрым и аккуратным в таких условиях оказался Августо Фарфус. Второе место во второй попытке взял Роберт Хафф. Британец пытался ещё улучшить время, но ошибся на намакающей трассе и, не успев полностью погасить скорость, возвращаясь на трассу вынес проезжавшего мимо Алена Меню. Оба Chevrolet замерли в гравии. Параллельно вылетел Тарквини. Дирекция гонки благоразумно вывесила красные флаги.

Главным неудачников при этом стал Иван Мюллер — француз не смог повторить в таких условиях результат первого сегмента и стартует лишь с четвёртого ряда.

Первая гонка 
Уже на старте устранились из борьбы за победу Хафф и Фарфус. Британец выпихнул в первом повороте бразильца за что получил штраф от судей (однако Роберт не посетил пит-лейн в нужное время и был снят с гонки). Оказавшийся в этой ситуации лидером Ален Меню благополучно выиграл заезд. Почти догнавшему его на последних метрах Фарфусу не хватило времени даже начать атаки.

Даже одного круга не проехал Габриэле Тарквини — итальянец сначала неудачно статоровал, а затем получил серьёзные повреждения в неразберихе первых поворотов. А вот другой лидер чемпионата — Иван Мюллер — избежал проблем и к финишу смог прорваться на третье место.

Уже после второй гонки судьи наказали большое количкство пилотов за слишком раннее ускорение перед линией старта. Сильно пострадал от этого правда лишь один Коронель, потерявший две позиции.

Вторая гонка 
Энди Приоль сполна воспользовался преимуществом техники и, со старта уйдя вперёд, выиграл гонку. На вторую позицию вскоре прорвался Августо Фарфус, обеспечив BMW дубль.

Позади лидеров привлекал к себе внимание Тьягу Монтьейру: вскоре после старта, при попытке обгона, он вытолкнул с трассы Нюкьера, повредив датчанину задний бампер. За этот манёвр португалец был оштравован дирекцией гонки, но ещё до отбытия наказания Тьягу вытолкнул с трассы Мицелиса (венгр потерял целый ряд позиций и откатился на девятое место). Под финиш Норберта жёстко оттёрли назад сначала Хафф, а затем и Тарквини. Плодами действий португальца в наибольшей степени воспользовавлись Мюллер и Поульсен: Иван смог пробиться на третье место, а Кристиан — на шестое.

Вынужденный прорываться из конца пелотона Тарквини приехал девятым. Отбыв штраф Монтейру оказался на финише лишь 18-м.

За манёвры против Мицелиса Хафф стартует в гонках испанского уик-энда на десять позиций ниже, чем должен был бы.

Стабильно хорошо проводящий последние гонки Приоль сократил своё отставание от лидера чемпионата до 11 очков. Не слишком удачно проведший три последние гонки Тарквини теперь лишь третий, в 33 очках от лидирующего в чемпионате Мюллера.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:42.204

Гонка 1 

* Результаты Тома Коронеля, Хорди Жене, Норберта Мицелиса, Франца Энгстлера, Андрея Романова, Михела Нюкьера, Фреди Барта, Меди Беннани, Кристиана Поульсена, Серхио Эрнандес, Стефано Д`Асте и Юкинори Танигути пенализированы согласно протоколам 19-30.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 20Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 22Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 24Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 26Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 28Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 30

Стартовое поле гонки 2 

Габриэле Тарквини и Андрей Романов отправлены в конец стартовой решётки согласно судейским протоколам 13,14.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 14

Гонка 2 

* Результаты Андрея Романова и Тьягу Мотейру пенализированы согласно протоколам 18 и 33.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2010 № 33

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Германия
Моторные виды спорта
Сентябрь 2010 года
2010